Косма () е река в Ненецки автономен окръг и Република Коми на Русия, ляв приток на Цилма (ляв приток на Печора). Дължина 251 km. Площ на водосборния басейн 4850 km².

Река Косма води началото си на 191 m н.в., от северните части на възвишението Космински Камен (северната част на Тиманското възвишение), в западната част на Ненецки автономен окръг. По цялото си протежение тече предимно в южна посока през тундрови и лесотундрови райони в широка и плитка, силно заблатена долина, като коритото ѝ прави хиляди кривулици (меандри). Влива се отляво в река Цилма (ляв приток на Печора), при нейния 183 km, на 55 m н.в., на територията на Република Коми. Основен приток: Кузнечиха (69 km, десен). Има смесено подхранване с преобладаване на снежното и дъждовното, с ясно изразено пролетно пълноводие през май и юни. Косма протича през безлюдни райони и по цялото си протежение няма нито едно постоянно населено място.

Вижте също 
Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Северния ледовит океан)

Източници 

 Государственный водный реестр России река Косма

География на Ненецки автономен окръг
Реки в Коми